Bestie vom Schlesischen Bahnhof steht für:

 Bestie vom Schlesischen Bahnhof, in den Medien verwendete Bezeichnung für Carl Großmann (1863–1922), deutscher Serienmörder
 Die Bestie vom Schlesischen Bahnhof, Kriminalroman von Horst Bosetzky (2004)